Musoniella är ett släkte av bönsyrsor. Musoniella ingår i familjen Thespidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bönsyrsor
Musoniella